Indra, hindu viharisten
 Indra, keresztnév
 Indra, Gustav Holst angol zeneszerző szimfonikus költeménye